Оме́льченко — русская и украинская фамилия. Происходит от мужского имени Емельян.

Известные носители:
 
 Омельченко, Алексей Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Омельченко, Андрей Фёдорович (1926—1981) — советский украинский бандурист, педагог.
 Омельченко, Антон Лукич (1883—1932) — один из первых русских исследователей Антарктиды.
 
 Омельченко, Василий Иванович (1918—1988) — директор Запорожского моторостроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 Омельченко, Геннадий Алексеевич (1936—2021) — советский и российский художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997).
 Омельченко, Григорий Емельянович (род. 1951) — народный депутат Украины, Герой Украины.
 Омельченко, Елена Леонидовна (род. 1957) — советский и российский социолог.
 
 
 Омельченко, Ирина Николаевна (род. 1958) — профессор кафедры «Промышленная логистика» МГТУ имени Н. Э. Баумана.
 Омельченко, Константин Кириллович (1907—?) — советский государственный деятель, руководитель Главлита в 1953—1957 годах.
 Омельченко, Лев Евгеньевич (1922—2015) — советский и российский шахматист.
 Омельченко, Леонид Петрович (1918—1965) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Омельченко, Николай Григорьевич (род. 1936) — народный депутат Украины I созыва.
 Омельченко, Олег Анатольевич — советский и российский историк права.
 Омельченко, Светлана Александровна (род. 1964) — украинская учёная, доктор педагогических наук.
 Омельченко, Семён Архипович (1930—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Омельченко, Сергей Валерьевич (род. 1963) — генеральный директор ОАО «ВолгаТелеком».
 Омельченко, Фёдор Захарович (1865—1924) — русский и советский антрополог, микробиолог и патоморфолог.
 Омельченко, Юрий Анатольевич (род. 1971) — советский, украинский и шведский спортсмен-ориентировщик.
 Омельченко, Яков Андреевич (1905—1964) — Герой Социалистического Труда.

Примечания